Banner Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Banner Mountain (Arkansas)
 Banner Mountain (Kalifornien)
 Banner Mountain (Nevada)
 Banner Mountain (Wyoming)